Cabo Rojo – città della Repubblica Dominicana.
Cabo Rojo – barriera litoranea nello stato di Veracruz.
Cabo Rojo – città nell'estremità sud-occidentale di Porto Rico.